Ermita de San Isidro es la denominación de varios templos católicos, situados bajo la advocación de San Isidro:  

 En España
 la ermita de San Isidro, en la ciudad de Alcalá de Henares, Madrid;
 la ermita de San Isidro, en la ciudad de Chiva, Valencia;
 la ermita de San Isidro, en la ciudad de Cuenca;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Erdoizta, Guipúzcoa;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de La Salada, Sevilla;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Láchar, Granada;
 la ermita de San Isidro, en la ciudad de Madrid;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Miguel Esteban, Toledo;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Talavera de la Reina, Toledo;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Valladolid;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Villaviciosa de Córdoba, Córdoba;
 la ermita de San Isidro, en la ciudad de Badajoz;
 la ermita de San Isidro, en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca;
la ermita de San Isidro, en la ciudad de Granada, Granada;
la capilla de la Huertezuela-San Isidro Labrador en la localidad de Villafranca de Córdoba , Córdoba

También puede corresponder a:
 La ermita de San Isidro, una obra de Francisco de Goya.